

Sigle 
 Congestive Cardiac Failure – insufficienza cardiaca congestizia
 Congress for Cultural Freedom – lega anticomunista
 Co-operative Commonwealth Federation – antico partito politico canadese, ora parte del Nuovo Partito Democratico
 Credito Cooperativo Fiorentino – Banca toscana

Codici 
 CCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Salvaza di Carcassonne (Francia)